

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 6 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Hartg“ beginnt.

Hartg 



Hartga 
 Hartgar von Lüttich († 855), Bischof von Lüttich

Hartge 
 Hartge, Caroline (* 1966), deutsche Schriftstellerin
 Hartge, Dagmar (* 1962), deutsche Juristin und Datenschutzexpertin
 Hartge, Karl-Heinrich (1926–2009), deutscher Gartenbauwissenschaftler und Bodenkundler
 Hartges, Marcel (* 1961), deutscher Verlagsleiter

Hartgl 
 Hartglas, Apolinary (1883–1953), polnisch-israelischer Journalist und Politiker, Mitglied des Sejm